Gregory Lacava – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 Hugo Lacava Schell – ex calciatore uruguaiano
 Michele Lacava – chirurgo, storico e patriota italiano
 Pietro Lacava – politico italiano